Kir (perzijski کوروش – Kurosh, grčki Κύρος - Kyros, engleski Cyrus) je često iransko osobno ime.

Najčešće se odnosi na perzijskog vladara Kira Velikog, no ima i mnoga druga značenja.

Perzijski vladari i prinčevi 
 Kir I., kralj Anšana
 Kir II. od Perzije, poznatiji kao Kir Veliki, unuk Kira I., vladar ahemenidske Perzije i osnivač Perzijskog carstva
 Kir Mlađi, brat perzijskog kralja Artakserksa II.

Ostali